Департамент може да се отнася до:
 Административна единица в някоя от следните страни:
 Аржентина Бенин Боливия Буркина Фасо Камерун Колумбия Република Конго Кот д'Ивоар Ел Салвадор Франция Габон Гватемала Хаити Хондурас Никарагуа Нигер Парагвай Перу Сенегал Уругвай
 Название на министерство в някои страни – например Държавен департамент на САЩ.
 Академичен департамент – название на университетски факултет или катедра в някои страни.
 Бивша административна единица в Източна Румелия.